Павловский — топонимическая фамилия, распространённая среди русских, украинцев, поляков и евреев.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Павловский, Аркадий Ильич (? —1889) — российский географ и педагог.
  (1856—1918) — агроном, народоволец, пионер виноградарства в Мендосе, брат Исаака Павловского.

Б 
 Павловский, Бартломей (род. 1992) — польский футболист.
 Павловский, Богумил (1898—1971) — польский ботаник.
 Павловский, Борис Васильевич (1922—1989) — советский искусствовед.

В 
 Павловский, Валентин Сергеевич (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Павловский, Валерий Владимирович (род. 1939) — советский и российский философ, доктор философских наук, профессор.
 Павловский, Василий Иванович (в монашестве Нафанаил; 1791—1849) — епископ Русской православной церкви, архиепископ.
 Павловский, Виктор Александрович (1925—1998) — советский, российский и украинский актёр.
 
 Павловский, Войцех (род. 1993) — польский футболист, вратарь итальянского клуба «Удинезе».
 Павловский, Всеволод (? —1921) — участник махновского движения, максималист.
 Павловский, Всеволод Сергеевич (1908— ?) — советский киносценарист.
 Павловский, Вячеслав Альфредович (род. 1956) — российский дипломат.

Г 
 Павловский, Генрих Васильевич (1907—1973) — советский художник, педагог.
 Павловский, Глеб Олегович (1951—2023) — российский политолог и журналист, телеведущий, издатель, преподаватель.

Е 
 
 Павловский, Ежи (1932—2005) — польский фехтовальщик.

И 
 
 Павловский, Игнатий Людовик (1776—1831) — российский католический епископ, архиепископ Могилёвский (1839—1941).
 Павловский Игорь Валентинович (род. 1964) — украинский военачальник, заместитель министра обороны Украины с 2015 года, генерал-лейтенант.
 Павловский, Илья Михайлович (1923—1982) — Герой Советского Союза.
 Павловский, Иосиф (1890—1942) — блаженный Римско-Католической Церкви.
 Павловский, Исаак Яковлевич (1852—1924) — журналист, драматург, переводчик.

Л 
 Павловский, Лев Константинович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

М 
 Павловский, Марко (род. 1994) — сербский футболист.

Н

П

Р 
 Павловский, Радован (1937—2022) — ма­кедонский поэт, прозаик. 
 Павловский, Рафаил Семёнович (1924—1989) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.

С 
 Павловский, Сергей Иосифович (1910—?) — советский металлург.
 Павловский, Сергей Эдуардович (1892—1924) — полковник, член ЦК савинковского Народного Союза защиты Родины и Свободы.
 Павловский, Слава Станиславович (1922—1993) — украинский советский архитектор.
 Павловский, Станислав (1882—1940) — польский учёный-геолог, географ, педагог, профессор Львовского и Познанского университетов, доктор наук (1910), член Польской академии знаний (с 1936). Ректор Познанского университета (1932).

Ф

Ю

Я 
 Павловский, Ян (1878—1936) — польский актёр и режиссёр.
 Павловский, Ян (активист) (1945—2005) — польский физик и диссидент, активист Борющейся солидарности.
 Павловский, Януш (род. 1959) — польский дзюдоист.

Населённые пункты 
 Павловский — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.
 Павловский — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Павловский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Павловский — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Павловский — бывший хутор в Волгоградской области, территория которого вошла в состав Волгограда.
 Павловский — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Павловский — хутор в Кировском районе Ленинградской области.
 Павловский — выселок в Оршанском районе Республики Марий Эл.
 Павловский — посёлок в Очёрском районе Пермского края.
 Павловский — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.
 Павловский — посёлок в Костанайской области Казахстана, ликвидированный в 1994 году.
 Павловский — посёлок в Ярославле.

См. также